Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено между 103 и 107.

В математике 
 106 является чётным трёхзначным числом.
 Сумма цифр этого числа — 7.
 Квадрат 106 — .

В других областях 
 «Поморские ответы» отвечают на 106 вопросов	
 Мессье 106 — галактика в созвездии Гончих Псов	
 106 — телефонный номер службы спасения в Австралии
 После того, как на канале News 6 WKMG в 2016 году было объявлено, что во Флориде проголосовало 106 % демократов, данное число стало известно как «число либералов», и породило множество интернет-мемов на эту тему..
 Атомный номер элемента 6-й группы 7-го периода периодической системы элементов Сиборгия
 Номер суры Курайш в Коране

Примечания